Киева (Киёва) — село в Ялуторовском районе Тюменской области, центр Киевского сельского поселения.

География 
Село Киева расположено рядом (400 метров) с автомобильной трассой  (Сибирский тракт) на расстоянии 49
км от областного центра г. Тюмени и 26 км от районного центра г. Ялуторовска.

История 
Село Киева образовалось в 1905 году. Название произошло от фамилии первого поселенца — Киева Мирона Степановича, который жил неподалеку в деревне Килки с четырьмя сыновьями. Так как килкинские земли постоянно затапливались высоким паводком, то он распахивал и засевал возвышенные поля, расположенные сегодня на киевских угодьях. Сначала построили временные избушки, где можно было жить в разгар полевых работ. Их ещё называли Киевскими избушками. Но потом на семейном совете решили переехать сюда на постоянное место жительства, чтобы не тратить время на перегоны. Дома по улице Трактовой (№ 44, 42, 46, 47) — это первые постройки в с. Киева. А самая старая улица села названа в честь Великого Сибирского тракта, который проходил через деревню. Сейчас дорога отодвинулась на север, но название осталось.

Созданный в 1941 году совхоз входил в состав Ишимского управления наркомата молочных совхозов Омской области. Киевское отделение совхоза «Беркутский» специализировалось на производстве молока и мяса. Совхоз «Газовик» образовался в 1981 году. Первый директор — Семенов Александр Григорьевич. В 1995 году открылся собственный молочный завод.

Население

Экономика 
В селе находится предприятие ООО «Киевский молочный завод».

Инфраструктура 
Дорога до села имеет твердое покрытие и 95 процентов улиц заасфальтированы. Село газифицировано и телефонизировано.

Здравоохранение 
С 80-х годов XX века в селе работают фельдшерско-акушерский пункт и врачебная амбулатория.

Образование 
В 1922 году в селе открылась начальная школа. В 1935 году стала функционировать семилетка, расположившаяся в двухэтажном здании рядом с начальной школой, которая просуществовала до 1985 года. В ней обучалось тогда около 120 детей. С 1987 г. в селе работает МОУ Киевская средняя общеобразовательная Школа.

В селе также имеется музыкальная школа — единственное подобное учреждение на территории Ялуторовского района (открылась 5 декабря 1989 года).
С 1937 г. на ул. Трактовой функционирует воспитательное учреждение для дошкольников — детский сад.

Культура 
В селе имеются культурно-досуговые учреждения — поселковые дом культуры и библиотека.

Улицы села 
ул. Комплексная, пер. Кузнечный, ул. Курганская, ул. Лесная, ул. Маршала Жукова, ул. Мира, пер. Молодёжная, ул. Новая, пер. ПМК, ул. Полевая, ул. Совхозная, ул. Строителей, ул. Трактовая, ул. Школьная, ул. Южная.

Источники 

Населённые пункты Ялуторовского района